Maximilian Franz Joseph Cornelius Wolf (Heidelberg, 1863. június 21. – Heidelberg, 1932. október 3.) német csillagász, a modern csillagfényképezés és fotometria egyik úttörője.

Pályája 

Már húszéves korában felfedezett egy üstököst. 1893-ban kinevezték a heidelbergi egyetem tanárává. A kisbolygókat kutatta  fotografikus eljárással. Első felfedezése a 323 Brucia kisbolygó volt 1891-ben. Haláláig 584 aszteroidát fedezett fel. Ő fedezte fel a Trójai csoportnak elnevezett aszteroidákat is, melynek elsőként felfedezett tagja a trójai hősről kapta a nevét (588 Achilles). Szoros barátság fűzte a magyarországi csillagászokhoz, ezért két, általa felfedezett kisbolygó neve is magyar vonatkozású. A 434 Hungaria és a 908 Buda.

Díjai 
 1914 - az angol Királyi Csillagászati Társaság Aranyérme
 1930 - az amerikai Bruce-érem

Max Wolf által felfedezett kisbolygók

Emlékezete 

Tiszteletére egy holdkrátert neveztek el róla és a 827 Wolfiana kisbolygó is megörökíti emlékét.

Jegyzetek

További információk 
 Max Wolf, britannica.com
 Max Wolf als Sohn der Stadt, Bau der Landessternwarte 
 14P/Wolf jelű üstökös

1863-ban született személyek
1932-ben elhunyt személyek
Német csillagászok
MTA-tagok
Heidelbergiek
Német egyetemi, főiskolai oktatók